Fantasy Island steht für:

 Fantasy Island, US-amerikanische Fernsehserie (1977–1984)
 Fantasy Island (Fernsehserie, 1998), US-amerikanische Fernsehserie (1998–1999)
 Fantasy Island (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (2020)
 Fantasy Island (Fernsehserie, 2021), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2021)
 Fantasy Island (Lincolnshire), ein englischer Freizeitpark